Příjmení Večeřa nosí více významných osobností:

 Bohuslav Večeřa (1925–1977) – český a československý politik
 Jaroslav Večeřa (* 1948) – český režisér
 Karel Večeřa – rozcestník
 Miloš Večeřa (* 1949) – český právník a vysokoškolský pedagog
 Miroslav Večeřa (1942–1994) – český multiinstrumentalista, aranžér a hudební redaktor
 Stanislav Večeřa (1953–1996) – český sexuální deviant a vrah

Související články 
 Večeře